Nassim, Nasim oder Naseem steht für:
 Nasim Sdn Bhd, malaysisches Automobilunternehmen, Teil von Naza
 Naseem (Film), Hindi-Film von Saeed Akhtar Mirza (1995)
 Saipa Nasim (1984), iranisches Auto auf Basis des JN Auto
 Saipa Nasim (2000), iranisches Auto auf Basis des Kia Pride
 Nassim al-Roh, syrischer Film von Abdellatif Abdelhamid (1998)

geographische Objekte:
 Nasim (Jawa Tengah), Ort in Jawa Tengah, Indonesien
 Nasim (Papua), Ort in Papua (Provinz), Indonesien
 Nasim (Nepal), Ort in Motang, Distrikt Sindhupalchok, Nepal
 Nassim (Tunesien), Ort in der Gemeinde Raoued, Gouvernement Ariana, Tunesien

Nasim oder Naseem ist der Familienname folgender Personen:
 Abu Saleh Mohammad Nasim (* 1946), bangladeschischer Generalleutnant
 Anwar Nasim (* 1935), pakistanisch-kanadischer Molekularbiologe und Genetiker
 Ayesha Naseem (* 2004), pakistanische Cricketspielerin
 Daya Shankar Kaul Nasim (1811–1845), Urdu-Dichter
 Faisal Naseem (* 1973), Politiker in den Malediven
 Farogh Naseem (* 1967), pakistanischer Politiker
 Mohamed Tawfik Naseem Pasha  (1871–1938), ägyptischer Politiker

Siehe auch:
 Nasīmī (um 1369–1417/1418), aserbaidschanischer Dichter und Philosoph